Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Амстердаму одржано је у Берлину одржано је 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 бранио је Филип Ингебригстен из Норвешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 19 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских тркача на 1.500 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018.), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године. Учесници су подељени у три групе. У финале су се пласирала прва тројица из група (КВ) и тројица на основу постигнутог резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 12:05, група 2 у 12:15, група 3 у 12:25.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Финале је одржано 10. августа 2018. године у 21:50.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном